Algemene verkiezingen in Tanzania (1965) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Tanzania (1970) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Tanzania (1990) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Tanzania (1995) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Tanzania (2015) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Tanzania (2020) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen